

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Annolesie – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Rusiec 
 Annolesie – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Popów

Inne 
 Annolesie – przystanek kolejowy